Зайково — село в Щучанском районе Курганской области. Административный центр Зайковского сельсовета.

История 
До 1917 года входила в состав Чумлякской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. По данным на 1926 год деревня Зайкова состояла из 329 хозяйств. В административном отношении входил в состав Медведского сельсовета Щучанского района Челябинского округа Уральской области.

Население 

По данным переписи 1926 года в деревне проживало 1558 человек (727 мужчин и 831 женщина), в том числе: русские составляли 100 % населения.

Примечания 

Населённые пункты Щучанского района